Köhnke peut se référer à :

Patronyme 
  (1940-), architecte allemand ;
  (1953-2013), professeur allemand ;
  (1977-), chanteur et acteur danois.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme